Cheshire Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cheshire Township (Michigan)
 Cheshire Township (Ohio)